Cherryh bezeichnet:

 (77185) Cherryh, ein Hauptgürtelasteroid

Cherryh ist der Familienname folgender Personen:

 C. J. Cherryh (* 1942), US-amerikanische Schriftstellerin